Edward Livingston (1764–1836), Secrétaire d'État des États-Unis ;
 Edward Livingston (1796-1840), homme politique américain ;
 Edward Philip Livingston (1779–1843), Lieutenant Gouverneur de New York.